Крупнейшие производители стали в мире — список металлургических компаний по объёму выплавки стали.

История

1966 
 Юнайтед Стил 29,7
 Бетлехем Стил 19,3
 Репаблик Стил 9,1
 Явата Айрон Стил 9,0
 Фудзи Айрон 8,3

Примечания 

Списки:Экономика
Сталь